Gräsbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsbergstjärnen (Fryksände socken, Värmland, 666815-134159), sjö i Torsby kommun, 
Gräsbergstjärnen (Fryksände socken, Värmland, 667755-133210), sjö i Torsby kommun, 
Gräsbergstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Gräsbergstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Gräsbergstjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Gräsbergstjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Gräsbergstjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Gräsbergstjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stora Gräsbergstjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (7,79 ha)
Stora Gräsbergstjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Gräsbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Gräsbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn